Empirische Verteilung steht für:

 Empirische Verteilung (Wahrscheinlichkeitsverteilung), Wahrscheinlichkeitsverteilung zu einer Stichprobe
 Empirische Verteilung (Zufälliges Maß), zufälliges Maß